Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1951 var det 18:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 29:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 9 - 19 mars 1951 i Paris, Frankrike.

I mästerskapet deltog 13 lag – det högsta antalet efter andra världskriget. För första gången blev världsmästerskapsdeltagarna uppdelade i två grupper efter styrka. De sju bästa lagen spelade om världsmästerskapet, medan de resterande sex lagen spelade en turnering som kallades Criterium Européen, en föregångare till senare tiders B-världsmästerskap, sedan 2001 division 1.

De försvarande världsmästarna från Kanada vann ännu en gång suveränt och erövrade därmed den 14:e världsmästartiteln. Sverige vann silvermedaljer för tredje gången (efter 1928 och 1947) och därmed också Europamästerskapet för femte gången. Bronsmedaljerna gick till Schweiz.

B-turneringen Criterium Européen vanns av Italien före Frankrike och Nederländerna.

Världsmästerskapet

Tabell

Matcher

Slutställning

Criterium Européen

Tabell

Matcher

Laguppställningar

Sverige
Målvakter: Arne "Brand Johan" Johansson, Lars Svensson
Backar: Åke "Plutten" Andersson, Rune Johansson, Åke Lassas, Börje Löfgren, Sven Thunman
Forwards: Hans Tvilling, Stig Tvilling, Stig "Stickan" Carlsson, Erik "Epa" Johansson, Rolf Eriksson-Hemlin, Gösta "Lill-Lulle" Johansson, Yngve Karlsson, Bengt Larsson, Lars Pettersson, Sven Tumba

1951 i Paris
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Ishockeysäsongen 1950/1951
Internationella sportevenemang i Paris
1951